Tenebrionini — триба жесткокрылых из семейства чернотелок. Встречается практически всесветно.

Описание 
Жуки от красновато-коричневой до чёрной окраски с продолговато-параллельным телом. Передняя часть головы немного расширена. Вершина верхнечелюстных щупиков топоровидная. Отросток переднегруди сравнительно короткий. Переднеспинка в густой пунктировке. Ноги толстые. Бёдра передних ног с нижней стороны с резким выступом в основой трети. Первый членик лапки короткий. Крылья имеются.

Систематика 
В мировой фауне около 800 видов.

В составе трибы:

Примечания 

Tenebrioninae